Last of the Duanes (boek)
 The Last of the Duanes (1919)
 The Last of the Duanes (1924)
 The Last of the Duanes (1930)
 The Last of the Duanes (1941)